

Cinema 
 Prendi i soldi e scappa (Take the Money and Run) – film del 1969 diretto da Woody Allen

Musica 
 Take the Money and Run – singolo della Steve Miller Band del 1976

Televisione 
 Take the Money and Run – programma televisivo statunitense